Cifra afim — exemplo especial da cifra mais geral da substituição
 Combinação afim — determinado tipo da combinação linear confinada
 Conexão afim — conexão no pacote do tangent de um distribuidor diferenciável
 Geometria afim — geometria que não envolvem nenhumas noções da origem, o comprimento ou o ângulo
 Grupo afim — grupo de todo o invertible affine transformações de alguns affine o espaço sobre um campo K nse
 Representação afim — homomorfismo contínuo do grupo cujos valores sejam automórficos de um espaço afim
 Esquema afim  ou Espectro de um anel — espectro de ideias principais de um anel commutativo
 Espaço afim — estrutura abstrata que generalize as propriedades afim-geométricas do espaço Euclideano
 Transformação afim ou Função afim — transformação linear seguida por uma translação entre dois espaços do vetor, ou equivalente, uma transformação que preserve tudo com combinações afins

Desambiguações de matemática